Der Begriff Dogen bezeichnet:

 Oberhäupter mehrerer italienischer Republiken, siehe Doge
 Dōgen Zenji, einen Lehrer des japanischen Zen-Buddhismus, siehe Dōgen
 einen Asteroiden, siehe (11064) Dogen